Acqualunga ima više značenja:
 Acqualunga, Brescia
 Acqualunga, Pistoia